Vilar Seco pode ser:

 Vilar Seco - freguesia no concelho de Nelas, Portugal
 Vilar Seco - freguesia no concelho do Vimioso, Portugal

Você pode também estar procurando por:
 Vilar Seco de Lomba - freguesia no concelho de Vinhais, Portugal.

Desambiguação